Oakfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oakfield (New York)
Oakfield (Wisconsin)